Сочхó () — район на юге Сеула. Был образован в 1988 году из западной части района Каннам. Сочхо является одним из центров образования Южной Кореи, и также является одним из самых дорогих районов в стране.

Административное деление 
Район Сочхо делится на 18 кварталов.

Примечания 

Районы Сеула